Командное чемпионство NXT () — чемпионский титул в реслинге, созданный и продвигаемый WWE на бренде NXT. Был создан 23 января 2013 года. «Британские амбиции» (Эдриан Невилл и Оливер Грэй) стали первыми чемпионами.

История 
Титулы были представлены 23 января 2013 года на эпизоде NXT, где специальный гость Шон Майклз объявил о проведении командного турнира, победители которого станут первыми в истории командными чемпионами NXT. 31 января 2013 года на записях NXT, команда «Британские амбиции» (Эдриан Невилл и Оливер Грэй) победили «Семью Уайаттов» (Люка Харпера и Эрика Роуэна) в финале турнира и стали первыми чемпионами. Однако 2 мая 2013 года на очередных записях NXT, Эдриан Невилл и Бо Даллас (который заменил травмированного Оливера Грэя) проиграли титулы всё тем же Люку Харперу и Эрику Роуэну. 20 июня 2013 года Эдриан Невилл и его новый командный партнёр Кори Грейвс победили «Семью Уайаттов» и стали новыми командными чемпионами. Таким образом Эдриан Невилл стал первым двукратным командным чемпионом NXT. 8 июня 2016 года на NXT TakeOver: The End команда «Возрождение» (Скотт Доусон и Даш Уайлдер) победили команду «Американские Альфа» (Джейсона Джордана и Чада Гейбла) и стали первыми двукратными командными чемпионами как команда.

1 апреля 2017 года на WrestleMania Axxess генеральный менеджер NXT Уильям Ригал объявил о том, что все чемпионские титулы данного бренда изменят свои дизайны. В тот самый день на NXT TakeOver: San Antonio команда «Авторы боли» (Акам и Резар) защитили чемпионство от «Возрождения» (Скотта Доусона и Даша Уайлдера) и команды #DIY (Джонни Гаргано и Томмасо Чиампа) в поединке «тройная угроза» на выбывание, после чего были награждены титулами с новым дизайном.

Турнир чемпионата

Таблица турнира за титул командных чемпионов NXT

Статистика

Действующие чемпионы 

На    года действующими чемпионами являются братья Крид (Брутус Крид и Джулиус Крид).

См. также 
 Список действующих чемпионов WWE
 Командное чемпионство WWE Raw
 Командное чемпионство WWE SmackDown
 Командное чемпионство WWE среди женщин

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE

Чемпионские титулы WWE
Награды, появившиеся в 2013 году
Появились в 2013 году в США